Biémouret est un patronyme porté notamment par :

 Gisèle Biémouret (1952-), femme politique française ;
  Pierre Biémouret (1943-2022), joueur français de rugby à XV.